Miejscowości i ich części w Polsce 
 Lipno – miasto i gmina miejska w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno 
 Lipno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno 
 Lipno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Jeżewo 
 Lipno – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Zakrzówek 
 Lipno – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko 
 Lipno – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Świdnica 
 Lipno – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brzeźnio 
 Lipno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Platerów 
 Lipno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Przysucha 
 Lipno – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Niemodlin 
 Lipno – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Główczyce
 Lipno – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Oksa 
 Lipno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Lipno 
 Lipno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój
 Lipno – część miasta Prudnik

Miejscowości w innych krajach:
 Lipno – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny
 Lipno nad Wełtawą w Czechach
 Lipno u Postoloprt w Czechach
 Lipno (obwód wołyński) na Ukrainie
 Lipno (Ljubuški) w Bośni i Hercegowinie
Lipno – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.

Jeziora w Polsce:
 Lipno – jezioro w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Dziemiany
 Lipno – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki
 Lipno – jezioro w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w Stęszewie
 Lipno – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek

Administracja:
 Lipno – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim
 Lipno – gromada w powiecie jędrzejowskim
 Lipno – dawna gromada w powiecie leszczyńskim
 Lipno – gromada w powiecie lipnowskim
 Lipno – gromada w powiecie łosickim